Mota Masin steht für:

 Masin (Fluss), ein Grenzfluss zwischen Indonesien und Osttimor
 Motamasin, ein Grenzübergang zwischen Indonesien und Osttimor